Bare Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bare Knob (Tennessee)
 Bare Knob (Wyoming)